Hampshire Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hampshire Township (Illinois)
 Hampshire Township (Iowa)